Karłów  steht für:

 Karłów (Nysa), Stadtteil der Stadt Nysa (Neisse) in der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Karłów (Radków), Dorf in der Gmina Radków, Powiat Kłodzki, Wojewodschaft Niederschlesien, Polen 

Siehe auch:
 Karlow
 Carlow (Begriffsklärung)
 Carlo
 Karlov (Begriffsklärung)
 Karloff
 Karlowo
 Karlowa